Miejscowości w USA:
 Saratoga – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Saratoga – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Randolph
 Saratoga – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Saratoga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Saratoga – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon
 Saratoga – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marshall
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Saratoga (ang. Saratoga Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Saratoga (ang. Saratoga Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk
 Saratoga (ang. Saratoga Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Saratoga (ang. Saratoga County) – w stanie Nowy Jork

Bitwy:

 Bitwa pod Saratogą

Okręty amerykańskie:

 USS "Saratoga"